Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Željko Franulović 6-4 6-7 6-2 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1975